Sint-Pieterspolder (Philippine), polder bij Philippine (Terneuzen)
 Sint-Pieterspolder (Goes), polder bij Goes
 Sint Pieterspolder (Biervliet), polder bij Biervliet, ten noorden van Driewegen (Terneuzen)
 Sint-Pieterspolder (Kruiningen), polder bij Kruiningen